Pouthisat est une ville du Cambodge.
La province de Pouthisat est une province du Cambodge.
Le Pouthisat est un cours d'eau du Cambodge, affluent du Tonlé Sap.